Enderli ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Enderli (* 1954), Schweizer Politiker (CSP)
 Irene Enderli (* 1943), Schweizer Politikerin (SVP / parteilos)